Gillette ist:
 die Marke Gillette des ehemaligen Unternehmens The Gillette Company

Orte:
 in der Schweiz:
 Gillette VD, Ort in der Gemeinde Corcelles-le-Jorat, Kanton Waadt, Schweiz
 in den Vereinigten Staaten:
 Gillette (Arizona)
 Gillette (Florida)
 Gillette (New Jersey)
 Gillette (Wyoming)

Gillette  ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Gillette (* 1936 als Anita Luebben), US-amerikanische Schauspielerin
 Edward H. Gillette (1840–1918), US-amerikanischer Politiker
 Elexis Gillette (* 1984), US-amerikanischer Leichtathlet
 Francis Gillette (1807–1879), US-amerikanischer Politiker
 Frank Gillette (* 1941), US-amerikanischer Videokünstler
 Guy Gillette (1879–1973), US-amerikanischer Politiker
 Jim Gillette (* 1967), US-amerikanischer Rocksänger
 John M. Gillette (1866–1949), US-amerikanischer Theologe und Soziologe
 King Camp Gillette (1855–1932), US-amerikanischer Erfinder
 Pierre Gillette (1928–2014), französischer Filmeditor
 Sandra Gillette (* 1974), US-amerikanische Sängerin, bekannt unter ihrem Künstlernamen Gillette
 Viola Gillette (1871–1956), US-amerikanische Sängerin
 William Gillette (1853–1937), US-amerikanischer Schauspieler und Dramatiker
 Wilson D. Gillette (1880–1951), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gilette (Begriffsklärung)
 Gillett
 Gillet